Tárrago puede referirse a:
El nombre común de la planta Distichoselinum tenuifolium.
El nombre común de la planta Rumex acetosa.
El nombre común de la planta Salvia pratensis.
El nombre común de la planta Salvia verbenaca.

Véase también
 Tarrago